Einsatzeinheit bezeichnet:

 Einsatzeinheit (Deutschland), eine taktische Einheit des Bevölkerungsschutzes in Deutschland
 Einsatzeinheit (Österreich), spezielle polizeiliche Verbände in Österreich

Siehe auch:
 Einsatz
 Einsatzgruppe